– japoński narciarz, kombinator norweski, następnie skoczek narciarski.

Przebieg kariery 
W zawodach Pucharu Świata w kombinacji norweskiej po raz pierwszy wystartował 9 grudnia 1999 w Vuokatti, gdzie zajął 38. miejsce w zawodach rozgrywanych metodą Gundersena. Pierwsze punkty wywalczył dziesięć dni później w Steamboat Springs, zajmując 29. miejsce w Gundersenie. Na podium zawodów tego cyklu po raz pierwszy stanął 18 stycznia 2002 w Libercu, gdzie rywalizację w sprincie ukończył na trzeciej pozycji. W zawodach tych wyprzedzili go jedynie dwaj Niemcy: Ronny Ackermann i Georg Hettich. Łącznie siedem razy plasował się w najlepszej trójce, odnosząc przy tym dwa zwycięstwa: 5 marca 2004 w Lahti był najlepszy w sprincie, a dzień później w tej samej miejscowości zwyciężył w Gundersenie. Najlepsze wyniki osiągał w sezonach 2001/2002 i 2003/2004, kiedy zajmował piąte miejsce w klasyfikacji generalnej.

W 2002 wystąpił na igrzyskach olimpijskich w Salt Lake City, gdzie był między innymi szósty w sprincie i ósmy w sztafecie. Na rozgrywanych cztery lata później igrzyskach w Turynie był szósty w sprincie i dwunasty w zawodach drużynowych. Brał też udział w igrzyskach olimpijskich w Vancouver w 2010 roku, zajmując 27. miejsce w Gundersenie i szóste w sztafecie. Był również piąty w sztafecie podczas mistrzostw świata w Lahti w 2001 i szósty na mistrzostwach świata w Val di Fiemme w 2003 i mistrzostwach świata w Oslo osiem lat później. Indywidualnie najlepszy wynik osiągnął na mistrzostwach świata w Oberstdorfie w 2005, gdzie sprint ukończył na dziesiątym miejscu.

W 2012 rozpoczął starty w zawodach w skokach narciarskich. 25 stycznia 2014 zadebiutował w konkursie Pucharu Świata w skokach narciarskich, równocześnie zdobywając pierwszy punkt po zajęciu 30. miejsca. Był to jego jedyny start w zawodach tego cyklu.

W marcu 2015 zakończył sportową karierę.

Osiągnięcia w kombinacji

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 sezon 1998/1999: 39.
 sezon 1999/2000: 25.
 sezon 2000/2001: 29.
 sezon 2001/2002: 5.
 sezon 2002/2003: 26.
 sezon 2003/2004: 5.
 sezon 2004/2005: 8.
 sezon 2005/2006: 14.
 sezon 2006/2007: 27.
 sezon 2007/2008: 21.
 sezon 2008/2009: 26.
 sezon 2009/2010: 45.
 sezon 2010/2011: 36.
 sezon 2011/2012: -

Miejsca na podium w zawodach

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 sezon 2012/2013: 38.

Miejsca na podium w zawodach

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego

Osiągnięcia w skokach

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata

Letnie Grand Prix

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach LGP

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego

Przypisy

Bibliografia 
 Profil na stronie FIS (kombinacja) 
 Profil na stronie FIS (skoki) 
  

Japońscy kombinatorzy norwescy
Japońscy olimpijczycy
Japońscy skoczkowie narciarscy
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2002
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2006
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2010
Urodzeni w 1980